Deze lijst van spelers van het Nederlands vrouwenvoetbalelftal is een overzicht van alle voetbalsters die minimaal één interland achter hun naam hebben staan.

In de geschiedenis van het Nederlands elftal zijn 284 spelers voor de nationale ploeg uitgekomen. De volgende tabel toont ze op alfabetische volgorde, maar kan ook gesorteerd worden op aantal interlands, aantal doelpunten, aantal keren aanvoerder, datum van debuut en positie.

Een aantal van 50 of meer interlands en een aantal van 10 of meer doelpunten is  gemarkeerd .

Deze lijst is bijgewerkt tot en met de wedstrijd Nederland - IJsland op 6 september 2022.